

Mythologie 
 Bias fils de Lélex, roi de Mégare
 Bias (fils d'Amythaon), roi d'Argos
 Bias fils de Mélampous, neveu du précédent

Personnalités 

 Bias de Priène est un philosophe grec ().
 Camille Bias est une romancière, journaliste et blanquiste française (1826-1908).
 Fanny Bias est une danseuse de l'Opéra de Paris (1789-1825).
 Len Bias est un joueur de basket-ball américain (1963-1986).
 Tiffany Bias est une joueuse de basket-ball américaine née en 1992.

Toponymes  

Il existe aussi deux communes françaises homonymes : 
 Bias, dans le département des Landes ;
 Bias, dans le département de Lot-et-Garonne.

Divers 
 Bias est un genre d'oiseaux de la famille des Vangidae.
 Bias est le nom désignant en français des oiseaux des genres Bias et Megabyas.
 En électronique, bias (anglais pour ) désigne le décalage volontaire d'une grandeur électrique ou magnétique dans un circuit : courant, tension de polarisation d'un tube électronique, d'un transistor ; tension, courant, fréquence de prémagnétisation d'un enregistreur magnétique.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme grec